Love's Young Dream – cortometraggio del 1897 prodotto dalla American Mutoscope Company
The Katzenjammer Kids Have a Love Affair (Love's Young Dream) – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Love's Young Dream – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France